Salvador de Briteiros é uma povoação portuguesa do município de Guimarães, com 4,34 km² de área e 980 habitantes (2011). Densidade: 189,6 hab/km².

Foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com Santa Leocádia de Briteiros, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Briteiros São Salvador e Briteiros Santa Leocádia da qual é a sede.

Património 
 Citânia de Briteiros - tem uma importância excepcional no âmbito dos vestígios deixados pela cultura castreja.

Personalidades 
 Francisco Martins Sarmento, arqueólogo

População

Ver também 
 Pedra Formosa da Citânia de Briteiros

 
Antigas freguesias de Guimarães